Солонцовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Солонцовское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Забайкальский край 
 Солонцовское сельское поселение — входит в Газимуро-Заводский район

Ростовская область
 Солонцовское сельское поселение — входит в Верхнедонской район

Хабаровский край 
 Солонцовское сельское поселение — входит в состав Ульчского района.